Erik Ersson (med olika stavningar) kan syfta på:

 Erik "Snickarmålarn" Ersson (1730–1800), hälsingemålare från Delsbo socken
 Eric Ersson i Vallsta (1811–1872), riksdagsman från Hälsingland
 Erik Ersson i Sanne (1822–1919), riksdagsman i bondeståndet från Jämtland
 Eric Ersson i Arnebo (1829–1896), hemmansägare och politiker

Se även
Ericus Erici